Lijst van spelers van AZ (mannen)
 Lijst van spelers van Jong AZ
 Lijst van spelers van AZ (vrouwen)